

Musica 
 Road Trip – album delle Girl Authority del 2007
 Road Trip – album di Duane Eddy del 2011
 Road Trip – singolo dei De Vet Du del 2017

Televisione 
 Road Trip – serie televisiva filippina
 Road Trip – episodio della serie animata Father of the Pride
 Il Viaggio (Road Trip) – episodio della terza stagione di Parks and Recreation

Altro 
 Road Trip – film del 2000 diretto da Todd Phillips